Гуго III — король Кіпру
 Гуго III — герцог Бургундії